Sacharov (ryska:Сахаров) med den feminina formen Sacharova (Сахарова) är ett ryskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andrej Sacharov
 Vladimir Sacharov

Se även 

 Zacharov, ryskt och ukrainskt efternamn

Ryska efternamn